Hruschka bzw. von Hruschka ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Hruschka (1867–1929), österreichische Schriftstellerin
 Eduard Hruschka (1870–1935), österreichisch-rumänischer Politiker
 Ella Hruschka (1851–1912), österreichische Schriftstellerin
 Erhard Hruschka (1931–2012), deutscher Statistiker und Stadtforscher
 Franz von Hruschka (1819–1888), Erfinder der Honigschleuder 
 Joachim Hruschka (1935–2017), deutscher Rechtswissenschaftler und Autor
 Karl Hruschka, eigentlich: Karl Anton Hruska (1905–1970), österreichischer Volksschauspieler
 Magdalene Poller-Hruschka (1786–1846), österreichische Theaterschauspielerin
 Rudolf Hruschka (1881–1961), sudetendeutscher Pädagoge und Heimatforscher

Hruschka (ukrainisch Грушка, russische Entsprechung Gruschka – deutsch „Birne“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Hruschka (Kamjanez-Podilskyj), in der Oblast Chmelnyzkyj im Rajon Kamjanez-Podilskyj
 Hruschka (Lwiw), in der Oblast Lwiw im Rajon Lwiw
 Hruschka (Mohyliw-Podilskyj), in der Oblast Winnyzja im Rajon Mohyliw-Podilskyj
 Hruschka (Iwano-Frankiwsk), in der Oblast Iwano-Frankiwsk im Rajon Iwano-Frankiwsk
 Hruschka (Blahowischtschenske), in der Oblast Kirowohrad im Rajon Blahowischtschenske
 Hruschka (Welyka Mychajliwka), in der Oblast Odessa im Rajon Welyka Mychajliwka

Siehe auch:
 Hruška
 Ruschka